Prosperity ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Prosperity (Arkansas)
 Prosperity (Florida)
 Prosperity (Georgia)
 Prosperity (Indiana)
 Prosperity (Kentucky)
 Prosperity (Missouri)
 Prosperity (Pennsylvania)
 Prosperity (South Carolina)
 Prosperity (Macon County, Tennessee)
 Prosperity (Wilson County, Tennessee)
 Prosperity (West Virginia)
 Prosperity Township (Renville County, North Dakota)

Prosperity bezeichnet:
 einen Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Allied Cab Manufacturing Company

Siehe auch:
 Prosperität